Fernando Cotoner y Chacón Manrique de Lara y Despuig (Palma de Mallorca, 17 de enero de 1817 - Barcelona, 16 de junio de 1888), varón ilustre de la Casa de Cotoner. I marqués de La Cenia, fue un político liberal español, militar destacado en las guerras carlistas, gobernador colonial de Puerto Rico, ministro de guerra y director de la Guardia Civil.

Biografía 
Ingresó como cadete en el colegio militar en 1825. Era capitán de infantería cuando estalló la primera guerra carlista en 1833, en cuyo rango participó en numerosas acciones militares en el País Vasco, siendo herido varias veces; en 1840, con el empleo de brigadier, actuó en Valencia y Cataluña; al término de la guerra, regresó a Mallorca para dirigir el cuartel de Puigpuñent. En los disturbios de 1843 participó en la defensa de Madrid y fue nombrado comandante de Galicia; su actuación allí la valió ser ascendido a mariscal de campo.

Fue elegido diputado por Baleares en las elecciones de 1843, 1844 y 1846. En abril de 1847 fue nombrado capitán general de Burgos y en junio de Baleares.

El Gobierno de O’Donnell le nombró en 1856 capitán general de Puerto Rico, donde dirigió los Cuerpos de Milicias disciplinarias, fomentó obras públicas, fundó nuevas poblaciones (como San Fernando de La Carolina), sustituyó la antigua moneda y mejoró las defensas de la colonia. Vuelto a España en 1862 fue nombrado capitán general de Aragón, y en febrero de 1863 de Cataluña 

De 1872 a 1874 fue director general de Infantería en dos ocasiones, y ministro de la Guerra interino del 29 de junio al 3 de septiembre de 1874, mientras el general Serrano y el ministro Juan de Zavala dirigían las operaciones en el norte contra los carlistas. Tras dimitir por renuncia del titular de la cartera, pasó a regir la Dirección General de la Guardia Civil, puesto en el que se mantuvo hasta el 21 de enero de 1882. En ese año pasó a la reserva del Estado Mayor General, y el rey Alfonso XII concedió la Grandeza de España al marquesado de la Cenia obtenido en 1871. De 1885 a 1887 fue director general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.

Fue senador en 1853, 1857 y 1863-1864, senador por las Baleares en la legislatura de 1876-1877, y senador vitalicio desde el 10 de abril de 1877. Asimismo, fue vocal del Consejo Supremo de Agricultura, Grande de España, caballero del hábito de Calatrava y gentilhombre de Cámara de Su Majestad con ejercicio.

Destacó también como viticultor, elaborando en su tierra natal una malvasía que resultaría premiada en diversas exposiciones vinícolas internacionales.

Familia 
Se casó en 1837 con Francisca de Allendesalazar y Loizaga (1818-1890), dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa y perteneciente a la nobleza vasca, con quien tuvo tres hijos:

 Nicolás (n. 1847), su sucesor en los títulos de nobleza;
 José (n. 1848);
 Manuel (n. 1851).

Títulos y cargos 
Por sus numerosas acciones de guerra fue condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando y fue caballero de la Orden de Isabel la Católica, caballero de la Orden de San Hermenegildo, y caballero gran cruz de la Orden de Carlos III. Al título de marqués de Ariany, heredado de sus antecesores, añadió el de marqués de La Cenia, concedido por el rey Amadeo I en 1871 y aumentado con grandeza de España por Alfonso XII en 1882.

 Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III (España)
 Caballero de la Real Orden de Isabel la Católica (España)
 Caballero de la Real y Militar Orden de San Fernando (España)
 Caballero de la Orden de San Hermenegildo (España)
 Caballero de la Orden de Calatrava (España)
 Caballero de Avis (Portugal)

Ascendencia

Referencias 

Nacidos en Palma de Mallorca
Fallecidos en Barcelona
Casa de Cotoner
Militares de las Islas Baleares
Políticos de las Islas Baleares
Generales de España del siglo XIX
Militares de la Primera Guerra Carlista leales a Isabel II
Diputados de España del reinado de Isabel II
Senadores de España del reinado de Isabel II
Senadores de España de la Restauración
Gobernantes de Puerto Rico
Ministros de España del siglo XIX
Directores generales de la Guardia Civil
Nobles de las Islas Baleares
Marqueses de España
Grandeza de España
Condecorados con la Cruz Laureada de San Fernando
Caballeros de la Orden de Calatrava
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Caballeros de la Orden de Isabel la Católica
Caballeros de la Orden de San Hermenegildo